Romano steht für:
 Romano (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Romano, männlicher Vorname, siehe Roman (Vorname)#Romano

Romano ist der Name folgender Orte in Italien:
 Romano Canavese, Piemont
 Romano d’Ezzelino, Venetien
 Romano di Lombardia, Lombardei
 Barbarano Romano, Latium
 Fiano Romano, Latium
 Magliano Romano, Latium
 Mazzano Romano, Latium
 Olevano Romano, Latium
 Sant’Angelo Romano, Latium

Siehe auch:
 Roman (Vorname)
 Romanus